Dörrenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Orten
 Dörrenbach, Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Dörrenbach (Ostertal), Stadtteil der Kreisstadt St. Wendel im Saarland
 Dörrenbach (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Dörrenbach (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten

Gewässer:
 Dörrenbach (Löster), rechter Hauptstrang-Oberlauf der Löster oder des Lösterbaches bis in die Stadt Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Dörrenbach (Dierbach), linker Zufluss des Dierbachs (zum Otterbach) beim Deutschof, Gemeinde Kapellen-Drusweiler, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dörbach
 Dörenbach
 Dörrebach
 Dörrnbach